Храм Илии Пророка — название христианских храмов, освящённых в честь святого пророка Илии.

Обиходные названия: Ильинская церковь, Ильинский собор, Свято-Ильинский храм.

Россия

Белгородская область 
 Храм во имя Святого Пророка Илии — в Старом Осколе.

Брянская область 
 Ильинская церковь — в Почепе.
 Ильинская церковь — в Ильинском монастыре в Трубчевске.

Владимирская область 
 Церковь Ильи Пророка — в Суздале.

Вологодская область 
 Церковь Ильи Пророка — в Белозерске.
 Церковь Ильи Пророка в Каменье — в Вологде.
 Церковь Ильи Пророка — на Цыпинском погосте.

Екатеринбург и область 
 Церковь Илии Пророка — в селе Смолинское.

Костромская область 
 Церковь Ильи Пророка — в селе Здемирово Красносельского района.

Крым 
 Храм Святого Илии — в Евпатории.
 Ильинская церковь — в Солнечной Долине.

Москва и Московская область 
 Церковь Ильи Пророка на Новгородском подворье — в Москве.
 Храм Илии Пророка Обыденного — в Москве.
 Храм Пророка Илии на Воронцовом Поле — в Москве.
 Храм Илии Пророка в Черкизове — в Москве.
 Церковь Илии Пророка — в деревне Изварино Новомосковского административного округа.

 Церковь Илии Пророка — в городе Верее.
 Ильинская церковь — в Дмитрове.
 Церковь Илии Пророка — в Зарайске.
 Церковь Илии Пророка — в Лемешове Подольского района.
 Церковь Илии Пророка — в Мамонтове Ногинского района.
 Церковь Илии Пророка — в Сергиевом Посаде.
 Церковь Илии Пророка — в Серпухове.
 Ильинская церковь — в селе Синьково Дмитровского района.
 Церковь Илии Пророка — в селе Ильинском Волоколамского района.

Нижегородская область 
 Церковь Илии Пророка — в Арзамасе.
 Церковь Илии Пророка — в Нижнем Новгороде.

Новгородская область 
 Церковь Ильи Пророка на Славне — в Великом Новгороде.
 Ильинский собор — в городе Сольцы.

Пермский край 
 Церковь Ильи Пророка — в Ильинском.

Ростовская область 
 Ильинская церковь — на хуторе Кузнецовка.
 Церковь Илии Пророка — в Усть-Донецке.

Самарская область 
 Церковь Ильи Пророка — в Сызрани.
 Храм Ильи Пророка — в Заволжском Свято-Ильинском монастыре.

Санкт-Петербург и область 
 Храм Святого Илии Пророка — в Санкт-Петербурге.
 Церковь Ильи Пророка — в Воскресенском Новодевичьем монастыре.
 Церковь Илии Пророка — в Волхове.
 Свято-Ильинский храм — в Выборге.
 Церковь Ильи Пророка — в деревне Чёрное.

Смоленская область 
 Ильинская церковь — в селе Скверета.

Тамбовская область 
 Ильинская церковь — в Мичуринске.

Тверская область 
 Церковь Илии Пророка — в Кашине.
 Часовня Илии Пророка — в селе Родня.
 Ильинский храм — в Старице.

Тульская область 
 Церковь Илии Пророка — в Одоеве.
 Храм Илии Пророка — в Туле.

Удмуртия 
 Ильинская церковь — в Ижевске.
 Пророко-Ильинская церковь — в селе Новогорском в Удмуртии.

Ярославская область 
 Церковь Илии Пророка — в Ярославле.
 Церковь Илии Пророка на Ветке — в Дядькове в Ярославле.
 Ильинско-Тихоновская церковь — в Ярославском кремле.
 Церковь Илии Пророка — в селе Арефино Рыбинского района.
 Церковь Илии Пророка — в Василькове Ростовского района.
 Церковь Илии Пророка — в селе Золоторучье Угличского района.
 Церковь Илии Пророка в Ильинском в Березниках — в селе Ильинском Тутаевского района.
 Церковь Илии Пророка в Ильинском на Эге — в селе Ильинском Пошехонского района.
 Церковь Илии Пророка в Ильинском в Поречье — в селе Ильинском Угличского района.
 Церковь Илии Пророка в Ильинском на Белыни — в селе Ильинском Борисоглебского района.
 Церковь Илии Пророка (Ильинское-Урусово — в селе Ильинское-Урусово Гаврилов-Ямского района.
 Церковь Илии Пророка в Михайловском — в деревне Кузнечихе Ярославского района.
 Церковь Илии Пророка — в селе Малом Ильинском Переславского района.
 Церковь Илии Пророка — в селе Чёрная Заводь Некрасовского района.
 Церковь Илии Пророка — в селе Шурсколе Ростовского района.

Другие 
 Ильинская церковь — во Владикавказе.
 Церковь Илии Пророка — в селе Ильинке, Новокузнецк.
 Церковь Илии Пророка — в Селихове.
 Ильинская церковь — в Уфе.

Белоруссия 
 Ильинская церковь — в Велемичах.
 Ильинская церковь — в Гомеле.
 Ильинская церковь — в посёлке Бешенковичи Витебской области.
 Ильинская церковь — в городке Дукора Минской области.
 Храм Пророка Илии — в Бобруйске.

Болгария 
 Церковь Святого Пророка Илии — в Долни-Дыбнике.

Греция 
 Церковь Илии Пророка — в Салониках.

Израиль 
 Собор Святого Пророка Илии — в Хайфе.
 Церковь Пророка Илии — в Хайфе.

Казахстан 
 Храм Илии Пророка — в Жаркенте.

Молдавия 
 Храм Пророка Илии — в Никоренском Ильинском монастыре.

Нидерланды 
 Церковь Святого Пророка Илии — в городе Синт-Юбер.

Сербия 
 Церковь Илии Пророка — в селе Маричка.

Украина 
 Ильинская церковь — в Киеве.
 Ильинская церковь — в Сумах.
 Ильинская церковь — в Суботове Черкасской области.
 Ильинская церковь — в Чернигове.
 Ильинская церковь — в Чернобыле.

Финляндия 
 Ильинская церковь — в Хельсинки.

См. также 
 Ильинский монастырь